Jórám izraeli király
 Jórám júdai király